Прохоре́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Прохоренко, Александр Александрович (1990—2016) — старший лейтенант Вооружённых Сил Российской Федерации, участник военной операции в Сирии, Герой Российской Федерации.
 Прохоренко, Дмитрий Фёдорович (1906—1977) — советский инженер-строитель, Герой Социалистического Труда.
 Прохоренко, Жанна Трофимовна (1940—2011) — советская и российская актриса театра и кино.
 Прохоренко, Наталья Сергеевна — историк-архивист, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
 
 Прохоренко, Пётр Никифорович (род. 1937) — учёный в области разведения, генетики и селекции молочного скота.
 Прохоренко, Пётр Петрович — академик АН Белоруссии
 Прохоренко, Семён Андреевич (1867—1957) — угольщик Среднего Урала, Герой Социалистического Труда.
 Прохоренко, Юрий Сергеевич (род. 1951) — советский легкоатлет, участник Олимпийских игр. Мастер спорта международного класса.

См. также 
 Прохоренков
 Прохоров